Bennett kan som auktorsförkortning betyda:

 Edward Turner Bennett
 Alfred William Bennett
 Eleanor Marion Bennett
 Frederick Debell Bennett
 George Bennett
 Jessica A. Bennett
 John Joseph Bennett
 Jonathan Richard Bennett
 John Whitchurch Bennett
 Shaun J. Bennett

Robotskapade auktorsförkortningar